Сорочан — молдавская фамилия, образованная от румынской фамилии Сорочану.

Известные носители:
 Сорочан (Исакова), Галина Ивановна (род. 1927) — композитор, автор песен и эстрадных спектаклей.
 Сорочан, Игорь Павлович — директор филиала ОАО «Силовые машины» ЛМЗ (с 2004).
 Сорочан, Ипатий Христофорович (1900—1964) — ректор Кишинёвского Государственного медицинского института (1945—1948).
 Сорочан, Николай Антонович (1928—1999) — передовик производства, Герой Социалистического Труда.
 Сорочан, Сергей Борисович (род. 1953) — историк и археолог.

См. также 
 Сорочаново
 Сорочаны